Jorge Díaz puede referirse a:
 Jorge Díaz (guitarrista), guitarrista de jazz chileno;
 Jorge Díaz Astudillo, político mexicano, líder juvenil del "Pan Morelos";
 Jorge Díaz Cortés (escritor), escritor y guionista español;
 Jorge Díaz Gutiérrez (dramaturgo), dramaturgo y poeta chileno de la generación del 50;
 Jorge Díaz Moreno, futbolista colombiano;
 Jorge Díaz Saenger, periodista chileno;
 Jorge Luis Díaz, futbolista uruguayo;
 Jorge Manuel Díaz, exfutbolista argentino, hoy director técnico.
 Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la Nación de Uruguay.
 Jorge Díaz, actor mexicano-estadounidense.